Андрей Фёдорович
 Андрей Фёдорович (ум. 1409) — князь Ростово-Усретинский (1331—1360, 1364—1409).
 Андрей Фёдорович (ум. 1380) — князь Стародубский (1363—1380). Андрей Фёдорович Жеря (ум. 1570) — воевода Ивана Грозного.